Mauremys pritchardi McCord, 1997 est une espèce composite, synonyme de deux espèces de tortues :
 Mauremys mutica (Cantor, 1842) ;
 Mauremys reevesii (Gray, 1831).

Synonyme de tortues (nom scientifique)
Geoemydinae
Nom de tortue ambigu